Horvátország
Kostadinovac falu Körös községben, Kapronca-Körös megyében

Szerbia
Kostadinovac, falu Merošina községben, a Nišavai körzetben